Franc Cimperman, slovenski pesnik, * 3. september 1852, Ljubljana, † 30. maj 1873, Ljubljana.

Življenje in delo 
Starši so bili kmetskega rodu in so se le siromašno preživljali z majhno trafiko. Ko je 1864 končal »glavno mestno šolo« pri cerkvi Sv. Jakoba s prav dobrim uspehom, se je začel učiti za stavca, kar pa je moral opustiti zaradi slabega vida, nato pa za knjigoveza, kjer zaradi neprimernega okolja tudi ni mogel zdržati. Jeseni naslednjega leta je stopil v gimnazijo, kjer je bil med najboljšimi učenci. Kot osmošolec si je zagotovil podporo za študij filozofije na vseučilišču, ko je februarja 1873 nevarno obolel in ker se je okrevajoč pri očetovem pogrebu († 24. maja 1873) prehladil, se je bolezen, »želodčna mrzlica«, ponovila z vso silo in ga položila v grob.

Prve pesmi, objavljal je že kot četrtošolec, so bile nabožne in domoljubne. Preko preproste didaktike se je njegova poezija razprostrla polagoma tudi nad ostalim miselnim, čustvenim in domiselnim življenjem dozorevajočega mladeniča. Posebno prihaja v njegovi liriki do lepega izraza ljubezen do prirode — v pesmih prevladujejo jasna, vesela čustva, pomladna razpoloženja, popotni vtisi (Na planine, Cirkniško jezero) — in ljubezen do svojcev, zlasti do matere. Bolj od ostalih pesnikov svoje dobe je gojil basen, o kateri je spisal tudi teoretično razmišlanje, ki se naslanja na Lessingove nazore; Razen nekaterih lirskoepskih pesnitev (romanc) je v kiticah  (tercinah in oktavah) napisal tudi večjo pripovedno pesem iz grških osvoboditvenih vojn Boj pri Lemnu. Učil se je pri Prešernu, (Boj pri Lemu) Levstiku (popotne pesmi i. dr.), posebno pa še pri Jenku (Rože in trnje i. dr.) in Stritarju (popotne pesmi i. dr.), nekaj tudi pri Preradoviću (Plavaj, plavaj, barka moja). Zbrane pesmi, brez nabožnih, je izdal po pesnikovi smrti njegov brat Josip Cimperman.

Glej tudi 
seznam slovenskih pesnikov

Zunanje povezave 

Slovenski pesniki
Ljubljančani